A Godeok Lifelong Learning Center (Hangul: 고덕평생학습관, Kodok phjongszenghak szupkvan) könyvtár Szöulban, Dél-Koreában. Kangdong kerületben, Kodok-tongban található.

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal (koreaiul)
 Könyvtárak Szöulban (angolul)

Szöul építményei
Könyvtárak